Landkreis Lichtenfels, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Beieren
 Lichtenfels (Oberfranken), een stad in bovengenoemd district
 Lichtenfels (Hessen), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Lichtenfels (dj)